Bardoul est un patronyme porté notamment par :

 Emerand Bardoul (1892-1980), homme politique français ;
 Foulque Bardoul (?-mort en 1380), prélat français ;
  (1987-), joueur de rugby néo-zélandais.